Отдел Радиофизики Геокосмоса является одним из ведущих отделов Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины.

История 
Отдел Радиофизики Геокосмоса образован в 1993 году. В отделе работает 1 член-корреспондент, 1 доктор и 7 кандидатов наук, 7 инженеров и один аспирант. Экспериментальные исследования с участием сотрудников отдела проводятся на многих ионосферных обсерваториях на Украине, в России, Арктике, Антарктиде, на Аляске, в Европе и США. Непрерывные наблюдения вариаций метеорологических, магнитных, ионосферных параметров и потоков галактических космических лучей ведутся на Низкочастотной обсерватории РИ НАН в с. Мартовая.

Основные научные направления 
 Разработка новых радиофизических и радиоастрономических методов дистанционного зондирования геокосмоса, его газо-плазменных и полевых характеристик.
 Исследование ионосферы и магнитосферы Земли в высоких и средних широтах.
 Исследование природных глобальных резонансных систем в околоземном пространстве.
 Разработка спутниковых систем диагностики ионосферной плазмы.
 Исследования спорадического коротковолнового излучения Юпитера.
 Разработка теоретических моделей распространения радиоволн в геокосмосе.

Ссылки 
 Официальный сайт отдела радиофизики геокосмоса РИНАН

Радиофизика
Научные организации Украины